Le patronyme Teillard (ou Teilhard) peut :
 revêtir une forme péjorative de teil : tilleul : nom de hameaux ou lieu-dit (voir aussi : Duteil);
 être un dérivé de l'ancien français teiller : tillier, action de détacher le filament du chanvre en brisant le copeau ;
 être un surnom de tisserand ou marchand de toiles.

Patronyme

 François Teillard (1739-?), homme politique français ;
 Jean Marie Joseph Teillard (1854-?), architecte de la ville de Clermont-Ferrand.
 Jean-François Teillard-Nozerolles (1800-1844), homme politique français ;
 Marguerite Teillard-Chambon (Claude Aragonnès) (1880-1959), écrivaine, biographe et femme de lettres française ;
 Paul Teillard Rancilhac de Chazelles (1907-1979), général français.
 Raymond Teillard Rancilhac de Chazelles (1864-1944), général français.

Pseudonyme 

 Ania Teillard (1889-1978), était le nom de plume d'Anja von Mendelssohn, psychologue et graphologue allemande.